Пленимир (    ) је био бугарски кнез, син цара Петра I (р. 927–969). Био је један од три сина цара Петра I, сви рођени између 931. и 944.  Историографија има добре информације о његова два брата, цару Борису II и цару Роману, док о кнезу Пленимиру постоје оскудни подаци.  Његова браћа су владала као бугарски цареви Борис II (р. 969–971 ) и Роман (р. 977–991 ).

Референце

Извори

Додатна литература 

 
 
Династија Крумовићи